Верхние Бараки — название населённых пунктов.

Россия 
 Верхние Бараки — посёлок в Новоузенском районе Саратовской области.
 Верхние Бараки — вариант названия упразднённой деревни Верхний Барак в Аскинском районе Башкортостана.